Chrysostomus-Anaphora, auch Chrysostomos-Anaphora, ist der Name unterschiedlicher eucharistischer Hochgebete in mehreren Ostkirchen: 
 in der byzantinischen Liturgie und
 in der äthiopischen Liturgie.
Beide Formulare sind nicht miteinander verwandt.

Orientalische Orthodoxie
Byzantinischer Ritus
Liturgisches Gebet